Horshagasjön kan syfta på ett antal insjöar i Sverige:

Horshagasjön (Forserums socken, Småland), sjö i Nässjö kommun, 
Horshagasjön (Nottebäcks socken, Småland), sjö i Uppvidinge kommun,  (33 ha)

Listor över Sveriges insjöar baserat på namn